Jeres del Marquesado är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Granada och regionen Andalusien, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Madrid. Jeres del Marquesado ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Jeres del Marquesado är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Jeres del Marquesado. Runt Jeres del Marquesado är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Guadix,  km norr om Jeres del Marquesado. I omgivningarna runt Jeres del Marquesado växer i huvudsak barrskog.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Andalusien